Адам Таубиц (; род. , , Польша) — немецкий джазовый и классический музыкант, , , , руководитель джаз-оркестра,  и .

Учился музыке у своего отца, затем во Фрайбургской высшей школе музыки у Вольфганга Маршнера. С 1989 г. концертмейстер Базельского симфонического оркестра, с 1992 года художественный руководитель Базельского камерного оркестра. С 1997 года концертмейстер вторых скрипок в Берлинском филармоническом оркестре. В 1999 году основал сформированную из музыкантов оркестра Berlin Philharmonic Jazz Group, в которой играет на скрипке и трубе.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Адамa Таубицa
 Taubitz/Dobler Swing Quartet

Академические музыканты Германии
Выпускники Фрайбургской Высшей школы музыки